Robert Pålman kan syfta på:

* Robert Pålman (1897–1981), svensk militär och fäktare
 Robert Pålman (1929–2006), svensk militär och hovfunktionär